Angelo De Sena – militare italiano
 Caio Oliveira de Sena Bonfim – marciatore brasiliano
 Henrique de Sena Ben David – politico, prefetto e poliziotto italiano
 Luigi De Sena – politico, prefetto e poliziotto italiano
 Jack De Sena – attore e doppiatore statunitense
 Jorge de Sena – poeta, scrittore e drammaturgo portoghese

Pagine correlate
 Sena